Пя́тая ли́ния:

Линии метро:
 Пятая линия — линия метро Петербургского метрополитена.
 Пятая линия — кольцевая линия Московского метрополитена.

Улицы:
 Пятая линия — прежнее название улицы Ауэзова в Алмалинском и Бостандыкском районах города Алма-Аты.

Линия 5:
 Линия 5 (Барселонский метрополитен)
 Линия 5 (Мадридский метрополитен)
 Линия 5 (Метрополитен Мехико)
 Линия 5 (Осло)
 Линия 5 (Парижское метро)
 Линия 5 (Стамбульский метрополитен)

См. также 
 Линия МЦД-5 — пятая линия Московских центральных диаметров, планируемая к запуску в 2024 году.
 5 (линия метро) — маршрут Нью-Йоркского метрополитена.